El Pujol és una muntanya de 285 metres que es troba al municipi de Piera, a la comarca catalana de l'Anoia.

Referències 

Muntanyes de Piera